Yanick Ian Wasser (ur. 27 maja 2004) – szwajcarski skoczek narciarski. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy i mistrzostw Szwajcarii.

Skoki narciarskie uprawia również jego młodsza siostra, Celina.

Przebieg kariery 
Wasser zaczął uprawiać skoki narciarskie jesienią 2012, gdy za sprawą ogłoszenia w gazecie trafił na treningi w Gibswil. Dwukrotnie (2015 i 2016) startował w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci w Ruhpolding, w 2016 zajmując 4. lokatę w rywalizacji zawodników urodzonych w 2004. Bez większych sukcesów kilkukrotnie brał udział w OPA Games (najwyżej 7. w 2019) i zawodach FIS Youth Cup (16. w 2017 i 2018).

We wrześniu 2018 w Einsiedeln zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się w siódmej dziesiątce. W styczniu 2020 w Prémanon wystąpił w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży, zajmując 20. pozycję w konkursie indywidualnym. W grudniu 2020 w Kanderstegu zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym starcie był 34., a dzień później zdobył debiutanckie punkty, plasując się na 29. pozycji.

W lipcu 2021 w Kuopio, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w czwartej i piątej dziesiątce. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów zajmując 30. pozycję w konkursie indywidualnym. W tym samym miesiącu w Lahti wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 14., drużynowo 6., a w zmaganiach drużyn mieszanych zdobył brązowy medal.

28 grudnia 2022 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, za zajęcie 26. lokaty w Engelbergu. 

Jest medalistą mistrzostw Szwajcarii – w 2019 z pierwszym zespołem Zürcher Skiverband zdobył złoty medal w konkursie drużynowym, sukces ten powtarzając dwa lata później. W 2017 i 2019 został również indywidualnym mistrzem kraju do lat 16.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Wassera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty Y. Wassera na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Wassera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004